Dit is een pagina over het Nederlands voetbalelftal voor mannen in het kalenderjaar 2022.

Wedstrijden 
Het voetbaljaar 2022 staat voor Oranje in het teken van de Nations League 2022/23 en het WK 2022, dat in november en december in Qatar wordt afgewerkt.

Maart

Juni

September

WK 2022

Statistieken 
Bijgewerkt tot en met 10 december 2022.

Legenda

Nederland
Nederland